Пе́рривилл () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
 Перривилл — поселение на Аляске.
 Перривилл (аэропорт)
  — город в Арканзасе.
  — город в Кентукки.
 Сражение при Перривилле (8 октября 1862 года)
  — город в Миссури.
  — городок в Мэриленде.

Прочее 
  — женская тюрьма в Аризоне.

См. также 
 Перри
 Перрисвилл
 
 Перритон